Inverell ist eine Stadt am mit knapp 10.000 Einwohnern am Macintyre River im Norden des australischen Bundesstaat New South Wales. Sie liegt 620 Kilometer nördlich von Sydney und 430 Kilometer südwestlich von Brisbane am Gwydir Highway. Die Stadt ist der Verwaltungssitz des gleichnamigen Verwaltungsgebiets (LGA) Inverell Shire.

Im Jahr 1836 gründete Alexander Campbell die 200 km² große Inverell Station am Macintyre River. Der Name des Anwesens ist gälischen Ursprungs und bedeutet so viel wie Treffpunkt der Schwäne, von Inver, der Treffpunkt, und Ell Schwan.
Die Stadt wurde im Jahr 1858 ausgewiesen und erhielt 1859 ihr erstes Postamt. Vom Inverell Airport, der südlich außerhalb der Stadt liegt, werden nationale Ziele angeflogen.

Inverell ist eine fruchtbare, landwirtschaftlich geprägte Region. Hauptsächlich wird hier Getreide und Mais angebaut. Daneben gibt es verschiedene Minen in denen Zinn, Saphire, Zirkon und Diamanten gefördert werden.

Söhne und Töchter der Stadt 
 Ken Fry (1920–2007), australischer Politiker
 Colin Madigan (* 1921), australischer Architekt
 Leon Punch (1928–1991), früherer stellvertretender Premierminister von New South Wales
 Heinrich Haussler (* 1984), Radrennfahrer
 Scott Sunderland (* 1966), früherer Radrennfahrer
 Steve Elkington (* 1962), Golfspieler, 1995 US PGA Champion

Weblinks 

Website von Inverell

Einzelnachweise 

Ort in New South Wales